Сербська Суперліга 2007—2008 років — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії, з моменту заснування у 2006 році. Титул вперше здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Младост через фінансові проблеми відмовився від участі у наступному чемпіонаті.
2. З клубу Бежанія було знято 2 очки.

Позначення:

Результати 
Змагання проходили у три кола. Перші два кола кожна команда грала з кожною командою вдома та на виїзді (загалом 22 матчі). Потім проводилось ще одне коло. Всього у сезоні було проведено 33 тури.

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|7/11 червня 2008

|}

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2007—2008
Сербія
Сербія